Гиперкуб — многозначный термин:
 Гиперкуб — в математике: обобщение куба на случай с произвольным числом измерений
 Тессеракт — четырёхмерный гиперкуб
 «Куб 2: Гиперкуб» — канадский научно-фантастический триллер с элементами фильма ужасов 2002 года
 Гиперкуб (Сколково) — здание в инновационном центре Сколково